Natal Feliz é um álbum de estúdio lançado por Dick Danello, Sérgio Murilo, Lindomar Castilho, Cyro Aguiar, Demétrius, Agostinho dos Santos, Wilma Bentivegna, Noite Ilustrada, Teddy Lee, Dave Gordon, Mario Marcello e Suzanne - produzido e lançado em 1969 pela gravadora Continental.

Faixas 	
	

 	

 	

 	
Coletâneas de 1969
Jovem Guarda
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de vários artistas
Álbuns de Natal